Champlin může být:

 Champlin (Ardennes) – francouzská obec v departementu Ardensko
 Champlin (Nièvre) – francouzská obec v departementu Nièvre
 Champlin (Minnesota) – město ve státě Minnesota v USA